Лас Чикуритас има више значења:

 Лас Чикуритас (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Чикуритас, Агва Серкада (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику